Kerry Michael Saxena (Ontário, 8 de outubro de 1988) é um ator canadense. Ele tem feito vários filmes independentes.

Trabalhos na televisão 
Comercial do Dragon Ball Z
Darcy's Wild Life .... Eli

Ligações externas

Saxena, Kerry Michael